Türkiye 1. Ligi 1995/96 was het achtendertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Dit seizoen, dat duurde van 11 augustus 1995 tot en met 19 mei 1996, bracht het kampioenschap na zeven magere jaren weer eens naar Kadıköy: Fenerbahçe SK vierde z'n dertiende titel. Galatasaray SK wist de Sarı Kanaryalar (Gele Kanaries) net van hun vierde dubbel af te houden door in de dubbele bekerfinale af te rekenen met de gehate geelblauwe rivaal. Na het winnen van de bekerfinale plantte de winnende coach, Graeme Souness, de roodgele vlag van Galatasaray SK op de middenstip van het Fenerbahçestadion; deze spectaculaire actie maakte hem ongekend populair bij de aanhang van Galatasaray SK en bezorgde hem zelfs de bijnaam Ulubatlı Souness: een naam die verwijst naar soldaat Ulubatlı Hasan (Hasan uit Ulubat), die in dienst van sultan Mehmet II de vlag van het Ottomaanse Rijk op 29 mei 1453 op een van de torens van het veroverde Constantinopel plantte. Deze stunt van Souness leidde daarentegen tot enorme woede bij de supporters van de aartsvijand.

De topscorer kwam ditmaal uit Georgië: Shota Arveladze; hij was na de - toen nog - Joegoslaaf Tarik Hodžić (seizoen Süper Lig 1983/84) pas de tweede niet-Turkse topscorer in de historie van de Süper Lig.

De liga mocht aan het begin van het seizoen drie oude bekenden begroeten: İstanbulspor AŞ, Eskişehirspor en Karşıyaka SK; alleen eerstgenoemde club wist zich aan het eind van het seizoen te handhaven. Voor Karşıyaka SK zou het vooralsnog het laatste seizoen in de Süper Lig zijn. De derde degradant was Kayserispor.

Kaart

Eindstand 1995/96

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1995/96

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Karşıyaka SK (nummer 1 kampioenscompetitie 1. Lig 1994/95)
 İstanbulspor AŞ (nummer 2 kampioenscompetitie 1. Lig 1994/95)
 Eskişehirspor (winnaar play-offs 1. Lig 1994/95)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Zeytinburnuspor (nummer 16 Süper Lig 1994/95)
 Petrol Ofisi GSK (nummer 17 Süper Lig 1994/95)
 Adana Demirspor (nummer 18 Süper Lig 1994/95)

Topscorers 1995/96

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1995/96